Society Hill kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Society Hill (New Jersey)
Society Hill (Philadelphia)
Society Hill (South Carolina)